Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

 

 315e régiment d'artillerie
 315e régiment d'infanterie